Ниже представлен список игровых ремейков, созданных компанией Walt Disney Pictures к её мультфильмам. В этот список не входят ремейки гибридных фильмов с живыми актёрами и анимацией (таких как «Пит и его дракон»), мультфильмов, которые были сняты другой студией и позже переделаны в диснеевские игровые фильмы, а также ремейки диснеевских мультфильмов, созданные другими студиями, ремейки мультфильмов дочерних компаний Disney (такие как «История вечной любви» от 20th Century Fox или «Ветер в ивах / Дикая поездка мистера Жаба» от Pathé), фильм «Книга джунглей: История Маугли», а также ремейки к мультсериалам (такие как «Ким Пять-с-плюсом»).

Вышедшие

Театральный релиз

Disney+

Предстоящие

Театральные фильмы

Фильмы Disney+

Запланированные проекты 
В планах у студии также находится создание ремейка «Питера Пэна», который должен быть выпущен на Disney+. А также сольный фильм о Динь-Динь. Также в разработке находятся перезапуски «Геркулеса», «Покахонтас», «Атлантиды», «Чёрного котла» и «Планеты сокровищ». Также сообщалось, что в процессе создания будет и повесть «Очаровательный принц», который будет называться «Очаровывание». Также было заявлено, что продолжение ремейка «Аладдина» не будет ремейком мультфильма «Возвращение Джафара», а также приквел под названием «Джинны», который был анонсирован ещё в 2015 году.

Кассовые сборы 

Список индикаторов
 (A) указывает скорректированные итоги на основе текущих цен на билеты (рассчитанных Box Office Mojo).

Реакция критиков

Победы и номинации премии «Оскар»

См.также 
 Список фильмов производства компании Уолта Диснея
 Список полнометражных анимационных фильмов компании Уолта Диснея

Комментарии

Примечания 

Дисней, Уолт